Pugh peut désigner :

Patronymes 
 John Samuel Pughe (1870-1909), caricaturiste américain ;
 Catherine Pugh (née en 1950), femme politique américaine ;
 Charles Chapman Pugh, mathématicien américain connu pour le 
 Clifton Pugh (1924-1990), peintre australien ;
 Danny Pugh (né en 1982), footballeur britannique ;
 Derek Pugh (1926-2008), athlète britannique, spécialiste du 400 mètres ;
 Florence Pugh (née en 1996), actrice britannique ;
 Gareth Pugh (né en 1981), styliste britannique ;
  (1735-1788), peintre irlandais ;
 Hugh Pugh (1803-1868), ministre écossais de l'Indépendance ;
 Jamin Pugh, dit Jay Briscoe (1984-2023), catcheur américain ;
 Jim Pugh (né en 1964), tennisman américain
 Jordan Pugh (né en 1988), joueur américain de football américain ;
 Justin Pugh (né en 1990), joueur américain de football américain ;
 Lance Pugh (né en 1919), coureur cycliste canadien ;
 Mallory Pugh (née en 1998), joueuse américaine de football ;
 Mark Pugh, dit Mark Briscoe (né en 1985), catcheur américain ;
 Max Pugh (né en 1977), cinéaste anglo-français ;
 Robert Pugh (né en 1950), acteur et scénariste britannique ;
 Samuel Johnson Pugh (1850-1922), homme politique américain ;
 Willard E. Pugh (né en 1959), acteur américain.

Autres 
 (70446) Pugh, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes
 Matrice de pugh

Homonymie de patronyme